Чијатитла има више значења:

 Чијатитла (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чијатитла (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чијатитла (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику